Gaspar puede referirse a:

Gaspar: nombre propio de persona.
Rey Gaspar: rey mago que portó uno de los regalos al lugar de nacimiento del niño Jesús.
Gaspar: futbolista español del Deportivo Alavés.
Gurú Gaspar: personaje del Chrono Trigger.
Enrique Gaspar y Rimbau: diplomático y escritor español.
 Gabriel Gaspar: diplomático chileno.
Frida C. Gaspar: botánica argentina.
Gaspar Grande: isla de la República de Trinidad y Tobago.
Gaspar Sanz: músico barroco español.